Альконада-де-Мадеруэло ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 12,1 км². Население — 37 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 93 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии